DPM est une abréviation qui peut signifier :
 domaine public maritime, en droit ;
 Detroit People Mover, le métro automatique aérien de Détroit ;
 dépression psychotique majeure ;
 System Center Data Protection Manager, en informatique ;
 Disruptive Pattern Material, un motif de camouflage utilisé par plusieurs armées ;
 Distributed pulse modulation (en français, modulation par impulsions distribuées), en électronique, une modulation qui satisfait des conditions de très bon filtrage à faible coût et a un spectre en radiofréquence très faible ;
 dossier patient médicalisé, en médecine ;
 , en industrie, le marquage permanent de codes sur un produit ;
 désintégrations par minute, en radioactivité, voir désintégration alpha, désintégration bêta ;
 Direction de la population et des migrations ;
 Deformable part models (en français, modèle à parties déformables), en vision par ordinateur :
 documents particuliers du marché, en bâtiment.